Окръг Лакъуана () е окръг в щата Пенсилвания, Съединени американски щати. Площта му е 1204 km², а населението - 210 761 души (2017). Административен център е град Скрантън.

Източници 

Окръзи в Пенсилвания